Таксѝ може да се отнася за:
 такси – лек автомобил, извършващ транспортни услуги срещу заплащане (такса)
 „Такси“ – американски сериал
 „Такси“ – френски игрален филм
 „Такси 2“ – френски игрален филм
 „Такси 3“ – френски игрален филм
 „Такси 4“ – френски игрален филм